Slovak Open steht für:

 ATP Challenger Bratislava, ein Herren-Tennisturnier
 Slovak International (mittlerweile Slovak Open), internationale Meisterschaften der Slowakei im Badminton